Домоде́довская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах России.

Домодедовская улица — улица в Москве.
Домодедовская улица — улица в Санкт-Петербурге.